

Walldorf – città nel Baden-Württemberg
 Walldorf – frazione della città di Meiningen
 Mörfelden-Walldorf – città in Assia

Pagine correlate 
 Waldorf